Juńcza ist ein polnischer Ortsname:
 Juńcza (Czersk) im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, bis 1920 und 1939 bis 1942 Juncza, 1942 bis 1945 Juntzen, Kreis Konitz, Westpreußen
 Juńcza (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Julienhof, Kreis Osterode, Ostpreußen

Siehe auch: Stara Juńcza, Nowa Juńcza